Zlatá Tretra 2016 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 19 i 20 maja 2016 w Ostrawie w Czechach. Zawody były kolejną odsłoną cyklu World Challenge Meetings rozgrywanego pod egidą IAAF.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2016 w lekkoatletyce
Zlatá Tretra
2016 w Czechach